Лука Джаннис Килиан (; ) — немецкий футболист, защитник клуба «Кёльн».

Клубная карьера 
Килиан — воспитанник клубов «Хомбрух» и дортмундской «Боруссии». В 2018 году для получения игровой практики Лука начал выступать за дублирующий состав последнего. Летом 2019 года Килиан перешёл в «Падерборн 07» подписав свой первый профессиональный контракт. 28 сентября в матче против «Баварии» он дебютировал в Бундеслиге.

10 августа 2020 подписал четырёхлетний контракт с клубом «Майнц 05». 24 августа следующего года на год был отдан в аренду в «Кёльн».

Личная жизнь 
Килиан — внук немецкого футболиста Аманда Теиса. 13 марта 2020 года тест Луки на коронавирус дал положительный результат.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Кёльн»